5, het jaar
 5 (getal), het getal vijf
 Play5 (vroeger VIJF), een Belgische televisiezender